Ryan Sanusi, né le  à Borgerhout en Belgique, est un footballeur belge. Il évolue au poste de milieu défensif au Beerschot.

Biographie

En club

En équipe nationale

Références

Liens externes 
 

Footballeur belge
Joueur du Willem II Tilburg
Joueur du FC Oss
Joueur du Sparta Rotterdam
Joueur du Grenoble Foot 38
Joueur du K Beerschot VA
Naissance en janvier 1992
Naissance à Borgerhout